13389 Stacey
Stacey Street

Desambiguações de topônimos